AMM puede referirse a:
 Asociación Médica Mundial
 Artes marciales mixtas.
 Área Metropolitana de Montevideo ().
 Aeropuerto Internacional Queen Alia''' (Jordania), en su código IATA.

Acrónimos
Siglas